Öhrn, även skrivet Örn, är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn, men som också kan ha annat ursprung. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Öhrn 1 509
 Örn 962
Tillsammans blir detta 2 471 personer.

Personer med efternamnet Öhrn eller Örn
 Anders Öhrn (född 1947), skådespelare och regissör
 Barbro Andersson Öhrn (född 1945), politiker, socialdemokrat
 Bertil Örn (1903–1974), bruksägare och generalkonsul
 Bror Öhrn (1905–1983), friidrottare, löpare
 Carl Axel Örn (1849–1932), militär
 Christina Örn (1737–1817), handlande och skeppsredare
 Frida Öhrn (född 1979), sångare och dansare
 Gustaf Örn (1816–1905), militär
 Gustaf Örn (1885–1968), militär och tecknare
 Ingemar Öhrn (1931–2018), ämbetsman
 Lena Örn (född 1988), hinder- och terränglöpare
 Malin Öhrn (född 1969), friidrottare (långdistans)
 Marcus Öhrn (född 1973), sångare och låtskrivare
 Maria Katarina Öhrn (1756–1783), skådespelare och sångerska
 Marie Öhrn (född 1952), skådespelare
 Mikael Örn (född 1961), simmare
 Nicolaus Örn (1683–efter 1715), äventyrare
 Per-Erik Öhrn (född 1946), operachef, professor
 Peter Örn (född 1954), politiker, företagare
 Ralf Örn, finländsk musiker
 Robert Isidor Örn (1824–1885), finländsk ämbetsman
 Rebecca Öhrn (född 1996), längdåkare
 Stefan Örn (född 1975), låtskrivare och musiker
 Torsten Örn (1933–2007), diplomat
 Tryggve Örn (1919–2017), konstnär och konstpedagog
 Ulrica Örn (född 1966), skådespelare, journalist

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn